Nemotaulius är ett släkte av nattsländor. Nemotaulius ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Husmasknattsländor
Nemotaulius